Stromberg peut faire référence à :

Tomonyme 
 Stromberg (Hunsrück), municipalité allemande
 Commune fusionnée de Stromberg en Allemagne
 Stromberg, colline française du département de la Moselle

Personnes 
 Hunt Stromberg, producteur, réalisateur et scénariste américain
 Robert Stromberg, décorateur américain

Autres 
 , série télévisée allemande
 Zénith-Stromberg, un type de carburateur.